Гиг Янг (, 4 ноября 1913 — 19 октября 1978) — американский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».

Биография 
Байрон Элсворт Барр родился в городе Сент-Клауде, в штате Миннесота. Позже его семья перебралась в Нью-Йорк. Любовь к театру появилась у него ещё в средней школе, затем он получил стипендию в театре города Пасадина Pasadena Playhouse.

Однажды Барра и Джорджа Ривза, игравшего главную роль в пьесе «Панчо» Л. Баррингтона, заметили представители компании Warner Brothers. Оба актёра подписали контракты со студией на исполнение второстепенных ролей. В ранних фильмах Байрон Барр либо не упоминался в титрах, либо стоял в них под именем Байрон Барр (не путать с актёром Байроном Барром). В 1942 году он сыграл роль Гига Янга в фильме «Веселые сестрички», и с тех пор это имя стало его артистическим псевдонимом.

В 1940-х годах Янг снялся в большом количестве картин, играя, в основном, братьев либо друзей главных героев и получив тем самым некоторую известность.

В 1941 году Янг записался добровольцем в Береговую охрану США, где он прослужил медицинским работником до конца Второй мировой войны. После возвращения Warner Brothers разорвала с ним контракт.

Янг стал подрабатывать фрилансером в различных студиях, в эти же годы сложился и основной типаж исполняемых им ролей — роль добродушного алкоголика, знакомая актёру на собственном опыте. Благодаря этой роли в драме «Приди, наполни кубок» (1951), где Янг играл вместе с Джеймсом Кэгни, он был выдвинут на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана.

В 1955 году Гиг Янг снялся в нуаре «Часы отчаяния» с Хамфри Богартом и Фредрик Марчем. В 1957 году сыграл роль эгоистичного любовника Кэтрин Хепбёрн в комедии «Кабинетный гарнитур». В 1958 году вновь играет алкоголика в комедии «Любимец учителя» с Дорис Дэй и Кларком Гейблом, за который опять был выдвинут на номинацию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Но и этот успех не пошёл актёру на пользу. Ему стали предлагать подобные роли, а проблемы с алкоголем росли.

В 1970 году Гиг Янг получил «Оскар» и «Золотой глобус» (лучшая мужская роль второго плана) за роль Рокки, ведущего танцевального марафона, в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джейн Фондой. Для Янга этот «Оскар» стал предчувствием конца; ещё в 1952 году, после первой номинации на «Оскар», актёр сказал, что «многих актёров, номинированных на „Оскар“, ждали впоследствии не лучшие времена».

В последние годы своей карьеры актёр увлёкся алкоголем. Из-за этого он был отстранён от съёмок в картине «Сверкающие сёдла». Режиссёр Мел Брукс, пригласивший его на главную роль в этом фильме, заменил его на Джина Уайлдера уже через несколько съёмочных дней. Последней работой Янга в кино стала роль в фильме «Игра смерти» (1979), вышедшем в прокат через 6 лет после смерти главного героя картины — Брюса Ли, умершего в 1973 году.

Личная жизнь 
Янг был женат пять раз. Первый брак с Шейлой Стэплер (1940—1947) длился семь лет.

Второй женой Янга стала Софи Розенштейн (1950—1952), умершая от рака через два года после свадьбы. Затем он ухаживал за актрисой Элейн Стритч.

Третья жена, актриса Элизабет Монтгомери (1956—1963), рассталась с актёром из-за его пьянства.

Четвёртой женой Янга, через девять месяцев после его развода с Монтгомери, стала Элейн Уильямс (1963—1966), носившая в это время его ребёнка. В апреле 1964 года на свет появилась их дочь Дженнифер. После трех лет брака пара развелась. Не желая выплачивать алименты, Янг отрицал своё отцовство, однако после пяти лет судебных тяжб дело проиграл.

Со своей пятой женой, 31-летней немкой Ким Шмидт, Янг познакомился на съемках своего последнего фильма Игра смерти, 27 сентября 1978 года они поженились.

Смерть 
 
19 октября 1978 года молодожёны были найдены мёртвыми в своей квартире на Манхеттене. По версии полиции актёр застрелил свою жену, а затем застрелился сам. Хотя дело и привлекло значительное внимание средств массовой информации и спекуляции, мотивация Янга для совершения убийства-самоубийства остается неизвестной, так как он не оставил предсмертной записки, а его окружение не может дать объяснений данному поступку. Перед трагедией Гиг Янг принял участие в записи эпизода ТВ-шоу Джо Франклина (который никогда так и не был показан), а затем по возвращении домой, совершил самоубийство.

Согласно завещанию, содержащему распоряжения о судьбе имущества на сумму 200 тысяч долларов, награду киноакадемии Янг оставил своему агенту Мартину Бому и его жене. Формулировка гласила «Оскар, который я выиграл благодаря помощи Мартина». Полиция Нью-Йорка нашла статуэтку рядом с телами убитых. Своей дочери, отцовство которой он отрицал, Янг оставил 10 долларов.

Гиг Янг захоронен старшей сестрой на семейном участке под именем Байрон Барр на кладбище Грин Хилл в Уэйнсвилле (англ.), Северная Каролина.

Фильмография

Фильмы

Телевидение 

1 episode, 1954

Season 4 Episode 3

«Walking Distance» Season 1 Episode 5

«The Spiral Staircase»,1 episode,1961
«A Piece of the Action» ,1962
«The End of the World,Baby» Season 1,Episode 3

«The Day New York Turned Blue» (6th Season)

Признание 
 1952: Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Приди наполни кубок» (1951) (номинация)
 1959: Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Любимец учителя» (1958) (номинация)
 1959: Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — Кинофильм — «Любимец учителя» (1958) (номинация)
 1970: Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме « Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969)
 1970: Премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме « Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969) (номинация)
 1970: Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — Кинофильм — « Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969)

За вклад в развитие телевизионной индустрии Гиг Янг был удостоен звезды 6821 на голливудской «Аллее славы» на Голливудском бульваре.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Технологической средней школы Маккинли
Убийцы США
Застрелившиеся в США